Klokoč (Kroatië), een plaats in de gemeente Vojnić in de Kroatische provincie Karlovac
 Klokoč (Slowakije),  een gemeente in het district Detva in de Slowaakse regio Banská Bystrica